Spielverderber ist der Titel folgender Folgen der Fernsehreihe Tatort:

 Tatort: Spielverderber (1987)
 Tatort: Spielverderber (2015)